Сезон 2021/2022 годов стал для футбольного клуба «Спартак» (Москва) юбилейным — 100-м в его истории. Команда приняла участие в 30-м чемпионате страны, где заняла 10-е место и в 30-м розыгрыше Кубка России, став его победителем. По итогам прошлого чемпионата, «Спартак» занял второе место (шестой раз в истории чемпионатов России), завоевав серебряные медали и получил право сыграть в Лиге чемпионов УЕФА 2021/22, начав с 3-го квалификационного раунда. Вылетев с квалификации Лиги чемпионов, «Спартак» получил право выступить на групповом этапе Лиги Европы, где команда заняла первое место в группе с «Наполи», «Лестер Сити» и «Легией».

Форма 
23 июля 2021 года «Спартак» и «Nike» (основной поставщик экипировки начиная с 2005 года) представили комплекты формы (домашняя и гостевая) на сезон 2021/22. Домашний комплект отдаёт дань уважения наследию основателя «Спартака» Николая Старостина. Тиснение в виде кирпичей символизирует тот фундамент, который он заложил столетие назад и на котором на протяжении всех этих лет по кирпичику строился успех клуба. Выездная форма посвящается новым поколениям спартаковцев, которые будут продолжать развивать клуб следующие 100 лет. У обоих комплектов традиционный крой и полоса на груди, без которой трудно представить себе форму «Спартака».

Помимо этого, начиная с домашнего матча, приуроченного к столетию клуба 18 апреля 2022 года, футболисты «Спартака» будут играть в специальных юбилейных комплектах формы.

Стадион 

Домашним стадионом «Спартака» начиная с 2014 года является «Открытие Банк Арена», находящаяся в районе Покровское-Стрешнево, вместимостью 45 360 зрителей, на ней «Спартак» проводит все свои домашние матчи. Во время турниров проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА носит название «Спартак». Стадион имеет 4 категорию УЕФА.

Молодёжный состав «Спартака» (с 2010 года) и «Спартак-2» (с 2013 и до расформирования клуба в 2022) проводят все свои домашние матчи на стадионе академии ФК «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова, находящийся в Сокольниках, вместимостью 3 077 зрителей. Стадион имеет искусственное покрытие.

Хронология сезона

Первая часть сезона 
 24 мая 2021 года был назначен новый главный тренер команды, им стал 51-летний португалец Руй Витория, контракт заключён сроком на два года. Вместе с Виторией в тренерский штаб вошли ассистенты Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Вальтер Диаш, тренер вратарей Луиш Эштевеш, а также ранее работавшие в штабе Доменико Тедеско тренеры по физической подготовке: Владимир Чепзанович и Рамиль Шарипов.
 18 июля 2021 года «Спартак» в третий раз стал победителем предсезонного «Кубка Матч Премьер», обыграв «Сочи» (4:0), «Рубин» (4:0) и «Химки» (5:1).
 24 июля 2021 года «Спартак» начал свой новый сезон 2021/22 гостевым матчем против казанского «Рубина», матч закончился поражением 1:0. Красно-белые проиграли матч открытия сезона РПЛ впервые за 10 лет, а также впервые за семь лет проиграли в Казани.
 30 июля 2021 года красно-белые одержали свою первую победу в сезоне, обыграв в гостевом матче 2-го тура чемпионата России «Крылья Советов» (1:0), единственный мяч с пенальти забил Александр Соболев. Это победа стала шестой подряд (за последние 5 лет, с декабря 2016 года) во всех турнирах над самарцами, общий счёт — 13:4.
 31 июля 2021 года клуб покинул директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов, вместе с ним клуб покинул пресс-атташе Ярослав Кулемин.
 4 августа 2021 года в перерыве первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» (0:2) спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил об уходе из клуба, причинами такого решения он назвал отказ владельца клуба Леонида Федуна в одобрении покупки правого защитника сборной Аргентины Гонсало Монтиэля, а также постоянными публичными унижениям со стороны супруги владельца клуба Заремы Салиховой.
 4 и 10 августа 2021 года «Спартак» проиграл оба матча 3-го квалификационного рауда Лиги чемпионов лиссабонской «Бенфике» (0:2, 0:2) и покинул турнир, красно-белые получили право сыграть на групповом этапе Лиги Европы. За пять игр во главе московской команды Витория потерпел четыре поражения, кроме того команда забила лишь один мяч с игры, ещё один мяч был забит с пенальти.
 13 августа 2021 года был назначен новый руководитель пресс-службы «Спартака», им стал Дмитрий Зеленов, до этого занимавший аналогичную должность в Российской премьер-лиге.
 26 августа 2021 года команда проиграла домашний матч 6-го тура чемпионата России «Сочи» (1:2). Три поражения в шести матчах — повторение антирекорда «Спартака» в российской истории, хуже клуб стартовал только в последнем сезоне Олега Романцева. На протяжении всего матча звучали оскорбительные скандирования в адрес Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой, также болельщики вывешивали баннеры с посланием игрокам команды.
 15 сентября 2021 года «Спартак» стартовал в групповом этапе Лиги Европы домашним матчем против «Легии» (0:1), в котором команда проиграла. Это стало уже четвёртое домашнее поражение при шесть сыгранных матчах. Кроме того, «Спартак» проиграл 6 из 10 матчей после назначения Руя Витории на пост главного тренера, до португальца такой старт команда выдавал лишь раз в истории — красно-белые также уступили в 6 из 10 матчах после того, как тренером команды стал Анатолий Крутиков в 1976 году.
 24 октября 2021 года в гостевом матче против петербургского «Зенита» (1:7), команда под руководством Руя Витории потерпела 200 поражение в чемпионатах России, а также впервые в истории чемпионатов России и СССР пропустила 7 мячей.
 31 октября 2021 года вратарь команды Артём Ребров приостановил свою игровую карьеру и перешёл на должность технического координатора. Одна из его функций — помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба. 8 ноября 2021 года объявил о завершении карьеры.
 24 ноября 2021 года команда прервала семиматчевую безвыигрышную серию, обыграв в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы «Наполи» (2:1). Впервые за 11 лет «Спартак» одержал две победы в групповом этапе еврокубков.
 4 декабря 2021 года в матче 17-го тура против «Ахмата» (2:1) была прервана двухмесячная серия без побед в Российской премьер-лиге.
 9 декабря 2021 года «Спартак» обыграл «Легию» (1:0) в матче 6-го тура Лиги Европы и занял первое место в группе, единственный мяч забил Зелимхан Бакаев, а на 90+8-й минуте Александр Селихов отразил пенальти. Впервые с сезона 2017/18 клуб вышел в весеннюю стадию еврокубков. Команда впервые в истории вышла из группы Лиги Европы, а также впервые с 1995 года заняли в еврокубковой группе первое место.
 13 декабря 2021 года «Спартак» провёл свой последний матч в году, потерпев в 18-м туре чемпионата России разгромное поражение от «Сочи» (0:3). На зимний перерыв «Спартак» ушёл на девятом месте: в активе команды всего 23 очка, команда Витории одержала всего одну победу в последних восьми играх в РПЛ.
 15 декабря 2021 года «Спартак» и Витория приняли решение о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. Клуб также покинули все ассистенты Витории: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

Вторая часть сезона 

 17 декабря 2021 года «Спартак» объявил имя нового главного тренера, им стал 49-летний итальянский специалист Паоло Ваноли, он подписал контракт до конца сезона 2022/23 с опцией продления ещё на год. Также Паоло пригласил в клуб бригаду итальянских тренеров — ассистента Марко Донаделя, тренера вратарей Марко Дзуккера, тренера по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитика Андреа Бьянки.
 21 декабря 2021 года был назначен новый спортивный директор, им стал 40-летний итальянский специалист Лука Каттани, который до этого на протяжении пяти сезонов возглавлял скаутский отдел ПСЖ.
 21 февраля 2022 года был представлен новый логотип. Ключевые элементы логотипа остались прежними: ромб и красно-белые цвета, и буква «С» — самая характерная часть логотипа.
 26 февраля 2022 года «Спартак» провёл свой первый матч под руководством Паоло Ваноли. Домашний матч 19-го тура против московского ЦСКА завершился поражением 0:2. В девяти последних матчах в чемпионате России у красно-белых всего одна победа.
 28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение исключить «Спартак» из числа участников розыгрыша Лиги Европы, в связи с позицией организаций относительно событий на территории Украины. Помимо «Спартака», из международных соревнований исключены все российские клубы и сборные. Таким образом, матчи 1/8 финала против «Лейпцига» не состоятся, немецкий клуб автоматически получил путёвку в четвертьфинал.
 6 марта 2022 года в гостевом матче 20-го тура чемпионата России «Спартак» в дерби обыграл «Динамо» (2:0) и впервые за десять матчей в РПЛ не пропустил. Бело-голубые не могут обыграть красно-белых на протяжении последних 13 домашних встреч в РПЛ (4 ничьих, 9 поражений) — это худшая серия «Динамо» без побед на своём поле против определённого соперника в чемпионате России.
 2 апреля 2022 года команда проиграла гостевой матч 23-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» (0:1). За первые пять матчей в чемпионате России «Спартак» под руководством Ваноли набрал четыре очка, что стало повторением худшего старта за время выступлений клуба в чемпионатах России, антирекорд был установлен Дмитрием Гунько в 2014 году.
 11 мая 2022 года «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России обыграл «Енисей» (3:0) и впервые за 16 лет вышел в финал. Для «Спартака» это будет уже 21-й кубковый финал в истории клуба.
 12 мая 2022 года компания Nike уведомила ФК «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Компания Nike была техническим спонсором красно-белых с 2005 года.
 21 мая 2022 года «Спартак» завершил свой сезон в чемпионате России, проиграв «Химкам» (1:2), заняв 10-е место. По итогам 30 туров на счету красно-белых 38 очков, «Спартак» повторил свой антирекорд в рамках постсоветского периода, ранее команда заканчивала чемпионат на 10-й позиции в 2003 году.
 23 мая 2022 года из-за сокращения бюджета и финансовых сложностей «Спартак» принял решение закрыть вторую команду, которая по итогам сезона 2021/22 заняла 7-е место в ФНЛ.
 29 мая 2022 года «Спартак» обыграл в «Лужниках» в финальном матче московское «Динамо» со счётом 2:1 и впервые за 19 лет стал обладателем Кубка России.
 9 июня 2022 года по не зависящим от «Спартака» обстоятельствам, Паоло Ваноли и его тренерский штаб приняли решение покинуть клуб, расторгнув контракт по соглашению сторон.

После сезона 
 26 сентября  опубликовал рейтинг клубов по среднему возрасту футболистов выходивших на матчи чемпионата России, «Спартак» занял пятое место (25,46 лет). В процентном соотношении доля игрового времени составила: 23,7 % (для игроков до 21 года), 31,2 % (от 21 до 25), 31,7 % (от 25 до 30) и 13,4 % (от 30 лет).

Состав

Основной состав 

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

Молодёжный состав 

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

Заявочный лист 

* — футболисты-легионеры, заявленные за «Спартак-2», не имеют права принимать участие в матчах РПЛ.

Руководство клуба 
  Вагит Алекперов — владелец
  Леонид Федун — владелец, президент
  Евгений Мележиков — генеральный директор
  Владимир Кузьмичёв — заместитель генерального директора по системе подготовки молодых футболистов (с 9 сентября 2021 года — до 6 декабря 2021 года)
  Дмитрий Попов — спортивный директор (до 4 августа 2021 года)
  Лука Каттани — спортивный директор (с 21 декабря 2021 года)
  Антон Фетисов — директор по развитию и коммуникациям (до 13 августа 2021 года)
  Артём Ребров — технический координатор (с 31 октября 2021 года)
  Владимир Чепзанович — руководитель системы физподготовки «Спартака-2», дубля и Академии (с 14 января 2022 года — до 22 февраля 2022 года)
  Дмитрий Волков — финансовый директор
  Рустам Махмутов — коммерческий директор
  Дмитрий Зеленов — руководитель пресс-службы (с 13 августа 2021 года)
  Ярослав Кулемин — пресс-атташе (до 13 августа 2021 года)

Тренерский штаб

Основной состав 
 До 15 декабря 2021 года
  Руй Витория — главный тренер
  Арналду Тейшейра — ассистент главного тренера
  Сержиу Ботелью — ассистент главного тренера
  Вальтер Диаш — ассистент главного тренера
  Луиш Эштевеш — тренер вратарей
  Владимир Чепзанович — инструктор по физической подготовке
  Рамиль Шарипов — тренер по физической подготовке (до 20 сентября 2021 года)
  Александр Зайченко — тренер по физической подготовке (с 21 сентября 2021 года)
  Ольга Смирнова — тренер по физической подготовке (с 8 октября 2021 года)

 С 17 декабря 2021 года
  Паоло Ваноли — главный тренер
  Марко Донадель — ассистент главного тренера
  Андрей Ещенко — ассистент главного тренера
  Марко Дзуккер — тренер вратарей
  Андреа Бьянки — тренер-аналитик
  Джампьеро Ашенци — тренер по физической подготовке
  Александр Зайченко — тренер по физической подготовке
  Ольга Смирнова — тренер по физической подготовке (до 30 марта 2022 года, переход в Академию)
  Антонио Хесус Санчес — тренер по физической подготовке (с 3 марта 2022 года)

 Молодёжный состав
  Алексей Лунин — главный тренер
  Алексей Мелёшин — ассистент главного тренера
  Александр Мельников — тренер вратарей
  Дмитрий Епифанов — тренер вратарей (с 4 февраля 2022 года)
  Дмитрий Цыняка — тренер по физической подготовке (до 16 января 2022 года, переход во вторую команду)
  Сергей Клушанцев — тренер по физической подготовке (с 17 января 2022 года)

Административный штаб 
 Основной состав
  Дмитрий Платонов — руководитель администрации команд (с 24 сентября 2021 года)
  Василий Козловцев — начальник команды
  Сергей Земляной — главный администратор
  Сергей Гуменный — администратор
  Дмитрий Крайтор — переводчик (до 10 сентября 2021 года)
  Егор Крылов — переводчик (с 4 октября 2021 года — по 15 декабря 2021 года)
  Владимир Иринчеев — переводчик (c 17 декабря 2021 года)

 Молодёжный состав
  Александр Емельянов — начальник команды
  Георгий Чавдарь — администратор

Медицинский штаб 
 Основной состав
  Глеб Чернов — главный врач
  Владимир Вековищев — врач
  Рикарду Пинту — нутриционист (с 10 января 2022 года)
  Дмитрий Миронов — физиотерапевт
  Павел Гузеев — физиотерапевт
  Николай Баркалов — массажист
  Евгений Лаврушко — массажист
  Андрей Прончев — массажист

 Молодёжный состав
  Алексей Мигло — врач, физиотерапевт
  Михаил Шереметов — массажист
  Ибрагим Халипаев — массажист

Трансферы

Пришли в клуб 
 Основной состав

 Молодёжная команда

Общие расходы:  € 21,760,000

Ушли из клуба 
 Основной состав

 Молодёжный состав

Ушли в аренду

Приостановили контракт 
7 марта 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами до 30 июня 2022 года

Общие доходы:  € 8,733,000

Предсезонные и товарищеские матчи 
 Основной состав

 Молодёжная команда

Кубок «Париматч» Премьер

Турнирная таблица

Матчи

Статистика сезона

Игры и голы 
В статистику включены только официальные матчи.

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игроки покинувшие команду или ушедшие в аренду по ходу сезона:

|}

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Автоголы 
В статистику включены только официальные матчи.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Отражённые пенальти 
В статистику включены только официальные матчи.

Пенальти 
В статистику включены только официальные матчи.

Штрафные удары 
В статистику включены только официальные матчи.

Капитаны в сезоне 
В статистику включены только официальные матчи.

|}

Тактические схемы 
В статистику включены только официальные матчи.

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Премьер-лига

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок России 

Так как по итогам чемпионата России 2020/21 команда заняла второе место и вышла в еврокубки, клуб начнёт своё выступление в Кубке России 2021/22 с 1/8 финала.

Матчи

Лига чемпионов УЕФА 

Заняв второе место в чемпионате России 2020/21, клуб получил право выступать в Лиге чемпионов сезона 2021/22, начав с 3-го квалификационного раунда.

Третий квалификационный раунд

Лига Европы УЕФА 

Вылетев из 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2021/22, клуб получил право выступать в Лиге Европы сезона 2021/22, начав с группового этапа.

Групповой этап (группа C)

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Матчи

1/8 финала

Первый дивизион ФНЛ (вторая команда) 

Свой сезон 2021/22 «Спартак-2» начал 10 июля 2021 года домашним матчем против «Краснодара-2» (1:1). Команда провела 38 матчей и закончила сезон 21 мая 2022 года гостевым матчем против второй команды краснодарцев (3:1). «Спартак-2» занял в сезоне 7-е место, выиграл 18 матчей, четыре раза сыграв вничью и 16 раз проиграв. 23 мая 2022 года руководством «Спартака» было принято решение закрыть проект второй команды.

М-Лига (молодёжная команда)

Статистика выступлений

Результаты по турам

Первый этап (Группа А)

Второй этап (Группа I)

Матчи

Первый этап (Группа А)

Второй этап (Группа I)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак-Москва»
 Официальный сайт РПЛ — Российской премьер-лиги
 Статистика клуба на сайте Spartakmoskva.ru
 Статистика клуба на сайте Fanat1k.ru

2021/2022
Спартак
Спартак